Бейненсон, Аркадий Владимирович (1975—2020) — российский журналист, ведущий программы «Сетевой дозор», координатор проекта «Окно в Россию».
 Бейненсон, Борис Иосифович (1951—2014) — российский педагог и театральный деятель, отличник народного образования, заслуженный работник культуры РФ.